Padamsee ist der Name von:

 Akbar Padamsee (1928–2020), indischer Maler
 Alyque Padamsee (1931–2018), indischer Werbefilmer und Theaterschaffender
 Hasan Padamsee (* 1945), US-amerikanischer Physiker
 Pearl Padamsee (1931–2000), indische Theaterschauspielerin und -regisseurin